Макстей () — фамилия.
 Макстей, Джимми (1893—1974) — шотландский футболист, тренер. 
 Макстей, Пол (род. 1964) — шотландский футболист.